Азербайджано-португальские отношения () — двусторонние дипломатические отношения между Азербайджаном и Португалией в политической, экономической, культурной и других сферах.

Сотрудничество между Азербайджаном и Португалией осуществляется в ряде секторов: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), архитектура, сельское хозяйство, туризм, образование, возобновляемые источники энергии, здравоохранение и так далее.

Двусторонние отношения 
Португалия признала восстановленную независимость Азербайджана 7 января 1992 года. 4 августа 1992 года были налажены дипломатические отношения между Азербайджаном и Португалией.

В соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 декабря 2012 года, Чрезвычайный посол Азербайджана в Марокко Тарик Исмаил оглы Алиев был назначен послом страны в Португалии. Посол Т.Алиев 14 января 2013 года вручил верительные грамоты президенту Португалии А. К. Сильве.

В Милли Меджлисе (Парламенте) Азербайджана была учреждена рабочая группа по азербайджано-португальским межпарламентским связям под руководством депутата Руфата Гулиева.

22 сентября 2011 года Мурад Ариф оглу Рагимов был назначен на должность почетного консула Португалии в Азербайджане.

Межпарламентское сотрудничество между двумя странами осуществляется Рабочей группой, который был учреждён Национальным Собранием Азербайджана 5 декабря 2000 года. Согласно решению Милли Меджлиса от 4 марта 2016 года руководителем рабочей группы по межпарламентским связям между Азербайджаном и Португалией является Агия Нахчыванлы.

Официальные визиты 

 В 1994 году во время саммита ОБСЕ в Будапеште Президент Азербайджана Г.Алиев встретился с главой правительства Португалии.
 В октябре 1995 года Президент Азербайджана Г.Алиев встретился в Нью-Йорке с Президентом Португалии Марио Соарешем.
 5-7 июня 1996 года на заседании министров иностранных дел стран-членов Совета Европы в Страсбурге министр иностранных дел Г. Гасанов встретился с постоянным представителем Португалии при организации.
 2-3 декабря 1996 года президент Г.Алиев побывал с визитом в Португалии и встретился с премьер-министром Португалии Антонио Гуттересом с целью поучаствовать в саммите ОБСЕ в Лиссабоне.
 27 ноября 2000 года на заседании министров иностранных дел ОБСЕ министр иностранных дел Азербайджана провел встречу с министром иностранных дел Португалии.
 11-12 июля 2001 года министр иностранных дел Португалии Х. да Гама посетил Азербайджан.
 26-30 ноября 2001 года заместитель министра культуры С. Мамедалиева приняла участие на международной конференции “Региональные проекты: экология и защита культурного наследия в Европе”, организованных Советом Европы и Министерством экологии Португалии в Лиссабоне.
 7 марта 2002 года Государственный министр и министр иностранных дел Португалии, действующий председатель ОБСЕ Х. да Гама побывал с визитом в Азербайджане. В ходе визита министр встретился с президентом, председателем Милли Меджлиса, премьер-министром, министром иностранных дел, представителями оппозиционных партий.
 27-28 апреля 2008 года в Баку с визитом прибыл назначенный послом Португалии в Азербайджане Хосе Мануэль де Карвало Ламейрас.
 20 ноября 2010 года в саммите НАТО, проходившем в столичном городе Лиссабон, принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев. В ходе визита главы государства было подписано "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Португальской Республики об освобождении от визы лиц, имеющих дипломатические паспорта".
 5-7 сентября 2011 года с целью оказания поддержки Португалией в вопросе поддержки кандидатуры Азербайджана на непостоянное членство в СБ ООН на 2012-2013 годы, вступления в силу Соглашения об отмене виз на дипломатические и служебные паспорта, подписанного между двумя странами, и обсуждения вопросов расширения договорно-правовой базы, а также перспектив двусторонних отношений посол С.Агабеков совершил поездку в Лиссабон
 30 октября 2011 года во время визита в Польшу председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Айдын Алиев встретился с руководителем Государственной таможенной службы Португалии. Планируется осуществление сотрудничества в плане создания кинологической службы.
 С 27 по 28 июня 2012 года делегация во главе с министром иностранных дел Португалии Пауло Порташом находилась с визитом в Азербайджане. Во время поездки П. Порташ встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Э. Мамедъяровым, министром промышленности и энергетики Н. Алиевым, министром транспорта З. Мамедовым, министром связи и информационных технологий Али Аббасовым.
 24-29 октября 2013 года депутат Милли Меджлиса Азербайджана Рафаэль Гусейнов находился с визитом в Лиссабоне для участия в заседании комитета по культуре, науке, образованию и медиа Парламентской ассамблеи Совета Европы.
 3-6 марта 2014 года делегация во главе с исполнительным директором Государственного нефтяного фонда Азербайджана Ш. Мовсумовым посетила Лиссабон.

Торговые отношения 
Ввиду заинтересованности португальских предпринимателей в инвестировании в Азербайджан, проводятся совместные азербайджано-португальские бизнес-форумы.

В 2012 году в столичном городе Баку был проведён азербайджано-португальский бизнес-форум с участием министра иностранных дел Португалии – Пауло Портас. Между руководством Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций и руководством Агентства по зарубежной торговле и инвестициям Португалии был подписан меморандум о взаимопонимании.На данном форуме участвовало свыше 20 португальских компаний, функционирующих в таких сферах, как архитектура, пищевая промышленность, информационно-коммуникационные технологии, химическая промышленность и так далее. С азербайджанской стороны было представлено 70 компаний.

Международное сотрудничество 
Между странами регулярно проводится обмен визитами на высоком уровне, было подписано несколько двусторонних соглашений. Осуществляется сотрудничество в рамках международных организаций.

Международное сотрудничество между странами, в частности, осуществляется в рамках Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН).

Культурные связи 
В сфере образования осуществляется разработка объединённых проектов, а также обмен студентами. Планируется начало преподавания португальского языка в азербайджанских школах.

Наряду со спортивными событиями, Португалия также участвует в культурных мероприятиях. В 2015 году Португалия впервые приняла участие в Европейской кинонеделе и в проекте Euro Village в старой части города Баку - Ичеришехер.

Весной 2016 года в Музее современного искусства в Баку состоялась выставка картин португальских художников.

Примечания 

Португалия
Азербайджан